Franz von Dalwigk zu Lichtenfels ist der Name folgender Personen:

* Franz Hubertus von Dalwigk zu Lichtenfels (1830–1896), deutscher Gutsbesitzer und Politiker
 Franz Maria von Dalwigk zu Lichtenfels (1876–1947), deutscher General